Грушевая — название рек:

 Грушевая (приток Матвеевки) — в Приморском крае.
 Грушевая (приток Самары) — в Еврейской автономной области.
 Грушевая (приток Орчика) — в Харьковской области.
 Грушевая (река, впадает в Сенгилеевское водохранилище) — в Ставропольском крае.